Talking in Your Sleep kan avse:

Talking in Your Sleep (The Romantics-låt)
Talking in Your Sleep (Crystal Gayle-låt)
Talking in Your Sleep (musikalbum) – av Lena Philipsson, samt en låt på albumet